Die Deutsche Turnvereinsmeisterschaft war eine Deutsche Meisterschaft im Vereinsturnen.

Sie wurde erstmals 1937 ausgetragen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Neuauflage unternommen.

Meister 
 1937 – TSV 1860 München
 1938 – TSV 1860 München
 1939 – TSV Leuna

Deutsche Turnmeisterschaften
Sport (Deutsches Reich, 1933–1945)